

Geografia 
 Gor'kij – nome dal 1932 al 1990 di Nižnij Novgorod, città della Russia
 Bacino di Gor'kij – lago artificiale della Russia

Pagine correlate 
 Gorki
 Gorky
 Maksim Gor'kij (disambigua)